Lista ta przedstawia chorążych państw uczestniczących w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku w Pekinie.

Australia według innej chińskiej nazwy (澳大利亚) weszła na stadion jako 202 reprezentacja, a jako przedostatnia przed Chinami na stadion weszła Zambia (赞比亚).

Macedonia weszła na stadion jako 13 reprezentacja. Wystąpiła pod nazwą Macedonia (马其顿), ale przez większość państw nazywana była Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (前南斯拉夫马其顿共和国).

Po raz pierwszy od Igrzysk w roku 2000 na stadion oddzielnie weszły Korea Południowa (韩国) oraz Korea Północna (朝鲜) .

Po raz pierwszy w ceremonii otwarcia brały udział Wyspy Marshalla, Tuvalu i Czarnogóra. Brunei jako jedyne państwo zrezygnowało z udziału w ceremonii otwarcia i nie brało udziału w całych igrzyskach.

Najliczniejszą ekipą były Chiny, które wystawiły aż 639 zawodników i zawodniczek.

Polska weszła na stadion jako 124 reprezentacja.

Lista

Przypisy 

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008